

35-й личный чемпионат Латвии 
 14 августа, 2011
  Даугавпилс, стадион «Локомотив»

2011